Николай Бу́ров:
 Буров, Николай Витальевич (род. 1953) — советский и российский актёр и общественный деятель. Народный артист Российской Федерации. 
 Буров, Николай Герасимович (1899 — после 1972) — советский живописец, график, скульптор.
 Буров, Николай Евгеньевич (1930—2020) — советский и российский анестезиолог-реаниматолог, доктор наук.